Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але програли в першому колі Ізабель Демонжо і Наталі Тозья.

Лорі Макніл і Бетсі Нагелсен виграли титул, перемігши у фіналі пару Лариса Савченко і Наташа Звєрєва з рахунком 6–4, 3–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Бетсі Нагелсен (чемпіонки)
 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (фінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Chicago Doubles Draw

Ameritech Cup
Тур WTA 1988
Virgin